

Patronyme 
Peixoto ou Peixotto est un nom d'origine portugaise. Il est notamment porté par : 
 Daniel Peixoto (né en 1986), chanteur brésilien ;
 Floriano Vieira Peixoto (1839-1895), général et ancien président du Brésil ;
Jessica Blanche Peixotto (1864-1941), éducatrice américaine ;
 Mário Peixoto (1908-1992), réalisateur portugais ;
 Oswaldo Luiz Peixoto (né en 1947), un herpétologiste brésilien ;
 Samuel Peixotto (1741-1805), un riche négociant et banquier bordelais du .
 Tanya Peixoto, Vice-Curatrice du Collège de 'Pataphysique.

Toponyme 

 Château Peychotte (francisation de Peixotto) ou Maison carrée d'Arlac, construit pour le banquier Samuel Peixotto ;
 Château de Peixotto ;
 Floriano Peixoto, une ville brésilienne du Rio Grande do Sul. 

Homonymie de patronyme
Patronyme portugais